Мзечабук (Ча́буа) Ира́клиевич Амирэджи́би (, в монашестве Давид, ; 18 ноября 1921, Тифлис — 12 декабря 2013, Тбилиси) — грузинский советский писатель, классик грузинской литературы XX века, автор романа «Дата Туташхиа» (1973—1975) и ряда других произведений.

Биография 
Родился в Тбилиси в семье юриста, происходящего из древнего княжеского рода. В 1938 году отец был репрессирован и погиб во время следствия, мать была приговорена к десяти годам лагерей.

В 1944 году за участие в студенческой политической группе «Белый Георгий» Чабуа Амирэджиби был приговорён к 25 годам заключения. Трижды бежал, причём в третий раз по поддельным документам попал в Белоруссию и стал директором завода, однако снова был арестован и отправлен в заключение. Активный участник восстания заключённых в Норильске в 4-м лагерном отделении Горлага. С этапом «штрафников» отправлен на Колыму в Берлаг. Освобождён в 1959 году. С 1960 года занимается литературной деятельностью. Первая книга (сборник рассказов) вышла в 1962 году.

Роман «Дата Туташхиа» (1973—1975, авторский перевод на русский язык — 1976) — эпическое произведение в четырёх частях, действие которого происходит в дореволюционной Грузии. Герой его, Дата Туташхиа, «благородный разбойник» и борец с несправедливостью, названный по имени героя языческой грузинской мифологии Туташхи, задаётся целью улучшить мир. В каждой из четырёх частей он проходит одну из стадий — энтузиазм в борьбе с насилием, разочарование, борьба при помощи самопожертвования. Книга написана в форме связанных общим сюжетом вставных новелл. Стиль Амирэджиби напоминает магический реализм.

Второй роман Амирэджиби — «Гора Мборгали» (1994, авторский перевод на русский язык — 1996). Действие его происходит в советский период истории Грузии. Герой романа Иагор Каргоретели по прозвищу Гора Мборгали странствует по стране, совершая шесть побегов из лагеря, без видимой цели, только ради движения как абсолютной ценности.

Третий роман Амирэджиби, «Георгий Блистательный» (на сюжет из грузинской истории XIV века), вышел в 2005 году; на русский язык не переведён.

Амирэджиби работал в кино и журналистике. Ему принадлежит сценарий сериала «Берега» по собственному роману «Дата Туташхиа»; за этот сценарий Амирэджиби в 1981 году получил Государственную премию СССР. Работал главным редактором основанной им газеты «Обновлённая Иверия».

В 1992—1995 годах был депутатом грузинского парламента. В 2010 году открыто выступил с обвинениями в адрес режима Михаила Саакашвили.

Награждён орденом святого Георгия Грузинской православной церкви (2009), орденом Чести (1995), орденом Вахтанга Горгасала первой и второй степеней. Лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели.

Именем Чабуа Амирэджиби назван построенный в 2004 году в Южной Корее грузинский танкер, второе судно, построенное после провозглашения независимости Грузии. Сам писатель не смог присутствовать на церемонии спуска на воду, его заменял сын Лаша Амирэджиби.

В октябре 2010 года Амирэджиби получил благословение постричься в монахи от главы Грузинской православной церкви Илии Второго. Он получил также благословение Патриарха на продолжение творческой деятельности. Священный синод Грузинской православной церкви в виде исключения разрешил 89-летнему писателю пребывать не в монастыре (писатель к этому времени уже долгое время был лишён дара речи и тяжело болен), а в собственном доме; постригшемуся монаху было присвоено церковное имя Давид в честь святого царя Давида Агмашенебели. Чин пострига писателя в монахи совершил митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа).

Являлся членом редакционного совета журнала «Детектив и политика».

Память 

Похоронен в Пантеоне Мтацминда.

Именем Чабуа Амирэджиби названа улица в Тбилиси.

Семья 
 Сестра — Родам (1918—1994), вторая жена поэта Михаила Светлова; впоследствии вышла замуж за физика Бруно Понтекорво.
 Сестра — Натия (1934—2014), жена философа Зураба Какабадзе.

У Амирэджиби шестеро детей от разных жён. В конце жизни он был женат на Тамаре Джавахишвили, поэте-переводчике.

 Дочь — Манана, писатель.
 Дочь — Лейла, сотрудник секции интересов Грузии посольства Швейцарии в Москве.
 Сын — Ираклий, погиб во время Абхазской войны.
 Сын — Лаша, скульптор.
 Сын — Куцна, оператор документальных фильмов.
 Сын — Шалва, биолог.

У Чабуа Амирэджиби девятеро внуков и трое правнуков.

 Внучка — Ирина, главный редактор журнала "Высотные здания / Tall Buildings" (Москва), член Союза журналистов России.

Произведения 
 «Мой дядя — сапожник» (, 1963) 
 «Исповедь быка» (, 1964) 
 «Георгий Бурдули» (, новелла, 1965)
 «Дата Туташхиа», роман (, 1973—1975, авторский перевод романа на русский язык — (1976). Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1982).
 «Гора Мборгали», роман (, 1995, авторский перевод романа на русский язык — 1996).
 «Георгий Блистательный», роман (, 2005).
 Сценарий фильма «Берега» (1977), Государственная премия СССР (1981).
 Рассказы.

Примечания

Ссылки 
 Оболенский И. Келья для писателя [Интервью]. — Российская газета, 2 февраля 2012 г..
 
 Аудиокнига Гора Мборгали

Чабуа Ираклиевич
Главные редакторы
Грузинские писатели
Репрессированные в СССР
Депутаты Парламента Грузии
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
Участники Норильского восстания
Совершившие побег из мест заключения
Совершившие побег из советских тюрем и лагерей
Чабуа Амирэджиби
Похороненные в пантеоне Мтацминда
Диссиденты Грузии
Заключённые Берлага
Почётные граждане Тбилиси
Лауреаты Государственной премии Грузии